Doppelkopf steht für:
 Doppelkopf, ein Kartenspiel für vier Personen
 Doppelkopf (Band), eine ehemalige Hip-Hop-Gruppe aus Hamburg
 Doppelkopf, ein Streitkolben, siehe Indischer Doppelkopf-Streitkolben
 Unternehmen Doppelkopf, ein Deckname der im August 1944 in Kurland stattfindenden Offensive der Wehrmacht
 Stralsund: Doppelkopf, deutscher Fernsehfilm von Thomas Durchschlag (2019)
 In Wappen: Doppelköpfig und Doppeladler